O beisebol nos Jogos Pan-Americanos de 2007 foi realizado no Rio de Janeiro, entre 14 e 19 de julho de 2007. Apenas com o torneio masculino, as partidas foram disputadas no estádio de beisebol do Complexo Esportivo Cidade do Rock.

Calendário
   
|-
!Julho
!width=20px|12
!width=20px|13
!width=20px|14
!width=20px|15
!width=20px|16
!width=20px|17
!width=20px|18
!width=20px|19
!width=20px|20
!width=20px|21
!width=20px|22
!width=20px|23
!width=20px|24
!width=20px|25
!width=20px|26
!width=20px|27
!width=20px|28
!width=20px|29
!width=25px|Finais
|- align="center"
| align="left" | Beisebol
|
| 
| bgcolor="#BFD7FF" |
| bgcolor="#BFD7FF" |
| bgcolor="#BFD7FF" |
| bgcolor="#BFD7FF" |
| bgcolor="#BFD7FF" |
| bgcolor="#FFDF80" align="center"| 1
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 1
|}

Medalhistas

Primeira fase

Grupo A

15 de julho

16 de julho

18 de julho

Grupo B

14 de julho

15 de julho

16 de julho

Semifinal

Disputa pelo bronze

A direção técnica da competição de beisebol do Pan 2007 decidiu atribuir medalha de bronze no torneio a México e Nicarágua, aplicando o regulamento da Federação Internacional de Beisebol (IBAF). A decisão foi tomada em função da impossibilidade de realização da partida que decidiria o terceiro lugar, devido ao mau tempo no dia 19 de julho e à viagem da equipe mexicana do dia 20.

Final

Classificação final

Referências
 

Jogos Pan-Americanos de 2007
Beisebol nos Jogos Pan-Americanos